La Coppa del Generalissimo 1969 è stata la 33ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1968-1969

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1969
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Sport a Ourense